Натуральне число 1017
 1017 рік до нашої ери
 1017 рік нашої ери